Estom Soubiran peut désigner :
 le lieu-dit, dans la partie sud-est de la vallée de Lutour dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Cauterets;

Les lacs :
 le lac Glacé d'Estom Soubiran (),  
 le lac des Oulettes d'Estom Soubiran (), 

Le sommet :
 le pic d'Estom Soubiran () 

 le cirque d'Estom Soubiran
 la crête d'Estom Soubiran
 le sentier d'Estom Soubiran qui longe le gave d'Estom Soubiran

Les cols :
 le col d'Estom Soubiran (), 
 le col des Gentianes ou brèche d'Estom Soubiran (), 

Le ruisseau :
 le gave d'Estom Soubiran affluent du gave de Lutour.

Homonymie de toponyme